Салская волость () — административная территория в Латвии:

 Салская волость (Марупский край);
 Салская волость (Екабпилсский край).